Август Фердинанд Брауншвейг-Вольфенбюттель-Бевернский (; ,  — , ) — герцог Брауншвейга и Люнебурга, генерал-майор Нижнесаксонского округа.

Биография 
Август Фердинанд — третий сын Фердинанда Альбрехта I Брауншвейг-Вольфенбюттель-Бевернского и его супруги ландграфини Кристины Гессен-Эшвегской. После смерти отца получал образование в рыцарской академии Рудольф-Антониана, учреждённой его дядей Антоном Ульрихом в Вольфенбюттеле в 1687 году.

В 1692 году побывал в Стокгольме. Август Фердинанд решил заняться военной карьерой и в 1694 году принял участие в походе короля Вильгельма III из Англии в Испанские Нидерланды.

Вернувшись в Вольфенбюттель, Август Фердинанд получил звание полковника в гвардейском полку герцога Антона Ульриха и в его составе принимал участие в осаде Намюра в 1695 году во время Войны за пфальцское наследство. В следующем году Август Фердинанд принял на себя командование вольфенбюттельскими частями имперской армии, воевавшими против французов.

В 1696—1697 годах Август Фердинанд побывал в Италии вместе с младшим братом Фердинандом Альбрехтом.

После Рейсвейкского мира Август Фердинанд вступил в имперскую армию и принимал участие в военных действиях под командованием Евгения Савойского в Венгрии против турок. Во время Войны за испанское наследство Август Фердинанд командовал в звании генерал-майора контингентом нижнесаксонского округа под началом маркграфа Людвига Баденского и захватил город Фридберг и замок в нём.

Погиб в 1704 году в бою против французов близ Донаувёрта. Похоронен в Брауншвейгском соборе.

Предки

Примечания

Литература 
 Christof Römer: Braunschweig-Bevern, Ein Fürstenhaus als europäische Dynastie 1667—1884. Veröffentlichungen des Braunschweigischen Landesmuseums 84, Braunschweig 1997, S. 53, ISBN 3-927939-38-2.

Вельфы
Военачальники Германии
Участники войны за испанское наследство
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Похороненные в Брауншвейгском соборе